Саддам Хусейн () — один з головних негативних персонажів мультиплікаційного серіалу «Південний парк». Манера поведінки Саддама лише в загальних рисах базується на його реальному прототипі. У серіалі Саддам часто намагається захопити світ, причому починає зазвичай з Канади; після смерті Саддам потрапляє в Пекло, де вступає в гомосексуальні стосунки із Сатаною.

Анімація 
Тіло Саддама виконано у звичайному стилі «Південного парку» (як нібито вирізане з кольорового паперу), але обличчя — вирізане з реальної фотографії, як іноді це робиться в серіалі з деякими знаменитостями. Саддам — єдиний постійний персонаж, виконаний таким чином. Голова Саддама виконана в «канадському стилі», тобто не має нормального рота, а складається з двох половинок, причому під час розмови верхня половинка відділяється. Можливо, причина цього в тому, що перша поява Саддама сталася в серії 201 «Не без мого ануса», яка позиціонується як «мультфільм у мультфільмі», знятий в Канаді. У тій же серії можна звернути увагу, що всі араби виконані в цьому стилі.

Особистість 
Персонаж заснований на особистості реального іракського диктатора Саддама Хусейна, але демонструє істотні відмінності від прототипу. У серіалі у Саддама високий примхливий голос, гомосексуальна орієнтація, він часто заспокоює оточуючих, які негативно (як правило, обґрунтовано) реагують на його поведінку, фразою «Е, мужик, попустися!» Саддам часто ображає співрозмовників. Особливо яскраво це виражено в його романтичних стосунках із Сатаною.
Схоже, що Саддам одержимий Канадою. Він двічі захоплював її: у епізодах «Не без мого ануса» і «Різдво в Канаді», а у фільмі «Південний Парк: великий, довгий і необрізаний» Саддам, отримавши владу над світом, змушує канадців (та й американців теж) падати перед ним на коліна.

Появи в епізодах

«Не без мого ануса» 
Основна стаття: Не без мого ануса

При своїй першій появі в серіалі Саддам намагається захопити Канаду, розвішуючи усюди свої портрети і прапори Іраку. Плани Саддама руйнують Терренс і Філліп за допомогою канадського народу і своїх кишкових газів. Події цього епізоду пізніше виявляються сюжетом фільму, заснованого на реальних подіях і знятого канадським дуетом Терренса і Філліпа.

«Мексиканська Зирян жаба з південної Шрі-Ланки» 
Основна стаття: Мексиканська Зирян жаба з південної Шрі-Ланки

Наприкінці епізоду, коли продюсер Ісуса потрапляє в Пекло, там його зустрічають Сатана і Саддам, які взялися за руки, причому Саддам при цьому говорить з канадським акцентом: «щоодо» (aboot) замість «щодо» ().

«Саут-Парк: великий, довгий і необрізаний» 
Основна стаття: Саут-Парк: великий, довгий і необрізаний

Саддам після загибелі «під копитами стада диких кабанів» (так стверджує телебачення Південного Парку) знаходиться в Пеклі. Там він вступає в гомосексуальний зв'язок із Сатаною, причому Сатану ранять грубості і образи Саддама. Для заспокоєння свого коханця в одному з епізодів Саддам співає пісеньку «I Can Change», де звинувачує у своїй поганій поведінці батьків і оточення. Переконавшись, що Саддаму потрібна тільки допомога для того, щоб повернутися на землю, Сатана розриває з ним стосунки.
При вторгненні на Землю Саддам поводиться як одноосібний поневолювач планети, всіляко привселюдно ображаючи і принижуючи Сатану, який, розгнівавшись, скидає Саддама в прірву на гостре каміння. Саддам вмирає, проте потім Сатана, на прохання Кенні, повертає все до попереднього стану, і під час виконання фінальної пісні Саддам співає разом з усіма.
Після прем'єри фільм був заборонений в Іраку через зображення Саддама коханцем Сатани. Коли Саддама судили в 2006 році, Метт Стоун пожартував, що американські військові показували реальному Саддаму фільм під час ув'язнення.

«Чи потрапляють розумово відсталі в пекло?» 
Основна стаття: Чи потрапляють розумово відсталі в пекло?

У цьому епізоді загиблий Саддам потрапляє в Пекло і виявляє, що Сатана став зустрічатися з новим коханцем на ім'я Кріс. Після невдачі в мирному вирішенні ситуації між Крісом і Саддамом спалахує війна, вони неодноразово вбивають один одного, але після смерті знову потрапляють у Пекло («Куди ще мені було подітися? У Детройт?» — Кожен раз пояснюють вони Сатані).

«Сходи до неба» 
Основна стаття: Сходи в небо

Уряд США «виявляє» за формою звичайних хмар, що Саддам Хусейн побудував у Раю фабрику з виробництва зброї масового ураження. У кінці епізоду виявляється, що Саддам дійсно змусив мормонів у Раю побудувати таку фабрику, переконавши всіх, навіть Бога, що це фабрика з виробництва солодощів. Крім того, в епізоді розкривається справжня причина смерті персонажа — американські військові кажуть, що таємно вбили його за кілька місяців до подій, що відбуваються.

«Шоу закрито» 
Основна стаття: Шоу закрито

Саддам з'являється як один з обликів, які приймає інопланетянин, спілкується з головними героями; при цьому він співає пісню «Michigan J Frog» в капелюсі і краватці.

«Божевільні каліки» 
Основна стаття: Божевільні каліки

Саддам Хусейн з'являється як частина «Легіону Долі», скликаного Крістофером Рівом. Невідомо, як Саддам потрапив на Землю, але він залишається на Землі і в наступних епізодах.

«Різдво в Канаді» 
Основна стаття: Різдво в Канаді

Саддам маскується під нового канадського прем'єр-міністра, видає дивні закони і каже, що вони будуть діяти вічно, і, нарешті, вбиває Кенні. Після цього Стен викриває Саддама, і канадці поміщають його під варту. Примітно, що деталі затримання Саддама збігаються з реальними подіями (аж до відсилання до місця, де він був спійманий). Це викликано особливостями випуску епізодів — зміни в сценарій вносяться часто менш ніж за тиждень до виходу серії: епізод вийшов 17 грудня, а Саддам був заарештований 13-го.

Появи поза серіалом 
На сьогоднішній момент Саддам більше не з'являвся в серіалі, однак недавно на обкладинку Rolling Stone було поміщено зображення Картмена, що фотографує повішення Саддама на мобільний телефон, що є натяком на обставини страти реального Саддама, яка відбулася 30 грудня 2006 року.

Цікаві факти 
 У титрах фільму «Південний Парк: великий, довгий і необрізаний» відзначено, що Саддама озвучує він сам.
 У серії «Сходи до неба» Саддам у Раю, у серії «Божевільні каліки» — він на Землі. Ця нестиковка не має пояснення досі.
 В обох випадках захоплення Саддамом влади в Канаді, йому допомагає Скотт «Хер». Правда, у другому випадку Скотт не підозрює, що допомагає Саддаму.
 Саддам — один з двох історичних диктаторів, часто згадуваних у серіалі. Але якщо Адольф Гітлер розмовляє як і належить, німецькою, то Саддам говорить англійською, дуже вульгарною мовою, до того ж з канадським акцентом.

Посилання

Примітки